Roberto Oliveira Gonçalves do Carmo znany jako Robertinho (ur. 1960) – piłkarz i trener brazylijski
 Robertinho (ur. 1988) – piłkarz brazylijski grający w Dinamo Tbilisi